Beckett kan syfta på:

 Samuel Beckett (1906–1989), irländsk-fransk författare och dramatiker
 Beckett (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Beckett (musikgrupp) – engelsk rockgrupp från Newcastle upon Tyne bildad 1970

Geografi

Antarktis
 Beckett Nunatak

Se även 
 Becket – flera